Javier Manix Mandiola Alberdi (* 19. April 1958 in Eibar) ist ein ehemaliger spanischer Fußballspieler und -trainer. Aktuell ist er Cheftrainer des spanischen Drittligisten Atlético Baleares.

Karriere als Trainer

Einzelnachweise 

Fußballspieler (Real Unión Irún)
Fußballtrainer (Deportivo Alavés)
Fußballtrainer (SD Eibar)
Spanier
Geboren 1958
Mann